Приезжево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Полянская волость».

Расположена в 20 км к юго-западу от посёлка Пушкинские Горы.

Население 
Численность населения деревни составляет 76 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района